Gianfranco puede referirse a:

Personas
Gianfranco Ferré, diseñador italiano;
Gianfranco Brero, actor y presentador de televisión peruano;
Gianfranco Ravasi, cardenal italiano;
Gianfranco Zilioli, ciclista italiano;
Gianfranco Zola, exfutbolista y entrenador italiano;
Gianfranco Labarthe, futbolista peruano;
Gianfranco Contini, crítico, filólogo y historiador italiano;
Gianfranco Fini, político italiano.
Gianfranco Sanguinetti, escritor y revolucionario italiano;
Gianfranco Leoncini, exfutbolista y entrenador italiano;
Gianfranco Zigoni, exfutbolista italiano;
Gianfranco Monaldi, compositor y director de orquesta italiano;
Gianfranco D'Angelo, actor cómico italiano.
Gianfranco Larrosa, futbolista uruguayo;
Gianfranco Giachetti, actor italiano;
Gianfranco Espinoza, futbolista peruano;
Gianfranco Terenzi, políticos de San Marino;
Gianfranco Randone, cantante italiano;
Gianfranco Cunico, piloto de rally italiano;
Gianfranco Espejo, futbolista peruano;
Gianfranco Di Julio, futbolista venezolano;
Gianfranco Castellanos, futbolista peruano;
Gianfranco Chiarini, chef y presentador italiano;
Gianfranco Bonera, expiloto de moto-ciclismo italiano;
Gianfranco Pappalardo Fiumara, pianista italiano;
Gianfranco Collino, piloto argentino de automovilismo;
Gianfranco Pasquino, politólogo italiano;
Gianfranco Miglio, jurista, politólogo y político italiano.

Además
Trofeo Gianfranco Bianchin, carrera ciclista italiana.